Göggingen (Beieren), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
Göggingen (Krauchenwies), een plaats in de Duitse gemeente Krauchenwies
Göggingen (Württemberg), een plaats in de Duitse deelstaat Württemberg